Le mot serpillière peut faire référence à : 
 une serpillière (ou serpillère), un ustensile de nettoyage ;
 la serpillière, une figure de style en stunt ;
 Serpillière, un des noms vernaculaires de l'insecte Gryllotalpa gryllotalpa ou Courtilière.

Homonymie